Bloodline ():
 «Bloodline» — третий студийный альбом (второй на CD) проекта Recoil.
 «Bloodline» — американский многосерийный драматический триллер.